Der Istanbul Challenger 1997 war ein Tennisturnier, das vom 28. Juli bis 3. August 1997 in Istanbul stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1997 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1997
Tennisturnier in Istanbul